Bardsragujn chumb je nejvyšší fotbalová ligová soutěž pořádaná na území Arménie. Pořádá ji Arménská fotbalová federace. Liga byla oficiálně založena v roce 1992 po rozpadu SSSR.

Nejlepší kluby v historii – podle počtu titulů

Vítězové jednotlivých ročníků

Odkazy

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Arménského svazu   
 Arménie - seznam mistrů 

 
Arménské fotbalové soutěže
Sportovní události založené roku 1992